Världsmästerskapet i handboll för damer 2001 spelades i Italien i perioden 4-16 december 2001.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Externa länkar 
International Handball Federation

2001 i Italien
Internationella handbollstävlingar i Italien
Handbollssäsongen 2001/2002
Sportevenemang i Italien
2001
Trento
Brixen
Sport i Merano
Sport i Bolzano